В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Oklahoma 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Яна Новотна здобула титул, у фіналі перемігши Енн Сміт 3-6, 6-3, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Яна Новотна (переможниця)
  Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
  Емі Фрейзер (2-ге коло)
  Мередіт Макґрат (1-ше коло)

 Енн Сміт (фінал)
 Сьюзен Слоун (1-ше коло)
 Катаріна Ліндквіст (чвертьфінал)
 Манон Боллеграф (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

U.S. National Indoor Tennis Championships